
Molekulska formula -{C6H12}- se može odnositi na:
 Cikloheksan
 Hekseni
 1-Heksen
 Metilciklopentan
 4-Metil-1-penten